Паламас — грецьке місто в номі Кардиця.

Персоналії
 Григорій Паламас — візантійський православний святий, ісихаст-практик
 Костіс Паламас — новогрецький поет, белетрист і критик.

Грецькі прізвища